Baryancistrus är ett släkte av fiskar. Baryancistrus ingår i familjen Loricariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Baryancistrus